Золотоні́ська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Золотоноша Черкаської області.

 Золотоніська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Золотоніська вулиця — вулиця в місті Черкаси.

Вулиці